Ипполи́товка:

Белоруссия 
 Ипполитовка — деревня в Оторском сельсовете Чечерского района Гомельской области Беларуси.

Россия 
 Ипполитовка — станция Дальневосточной железной дороги. Населённый пункт — село Кремово, Приморский край.